Questa è la Cronologia completa delle partite ufficiali della Nazionale di calcio del Brasile dal 1914 a oggi.

Partite dal 1914 al 1959

Partite dal 1960 al 1967

Partite dal 1968 al 1991

Partite dal 1992 ad oggi

Note

Voci correlate
Nazionale di calcio del Brasile

Collegamenti esterni
 Archivio della squadra brasiliana "A" su Rsssfbrasil

Nazionali di calcio del Brasile
Brasile